

Codici 
 VIE – codice nazionale CIO del Vietnam
 VIE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Vienna-Schwechat, Austria
 VIE – codice identificativo dell'NDB e del VOR/DME di Vieste, radioassistenze per la navigazione aerea
 vie – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua vietnamita

Geografia 
 Vie – fiume della Vandea (Francia)
 Vie – quartiere di Oradea (Romania)

Teatro
 VIE – Festival internazionale di teatro contemporaneo che si svolge a Modena, Carpi e Vignola